
Die 21.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1970 in Zolder, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1970
Radsportveranstaltung 1970
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Heusden-Zolder